Pokot peut désigner :
 une langue du Kenya, le pokot ;
 un peuple du Kenya, les Pokot.

Un film 
 Pokot, titre original du film Spoor (2017)